Ladinia – regione storico-geografica delle cinque valli dolomitiche di lingua ladina, a cavallo tra le regioni Trentino-Alto Adige e Veneto
 Ladinia – rivista scientifica edita dall'Istitut Ladin "Micurà de Rü"
 Ladinia – comune italiano esistente tra 1925 e 1938, corrispondente all'attuale Corvara in Badia